L'épreuve de football aux Jeux asiatiques est organisée depuis l'édition 1951. Le tournoi féminin commença en 1990.

Depuis les Jeux asiatiques de 2002, l'âge limite pour les hommes est de moins de 20 ans plus trois joueurs âgés de 23 ans dans chaque équipe, le même âge fixé pour l'épreuve de football lors des Jeux olympiques d'été.

Tournoi masculin

Résultats 

1 Le titre est partagé. 
2 L'Arabie saoudite a obtenu la troisième place par défaut après que la Corée du Nord s'est vue recevoir une suspension de deux ans pour une agression de fonctionnaires à la fin de leur demi-finale.

Médailles 

 = Sélection hôte 
# = Chinese Taipei aussi connu sous le nom de Taïwan, le nom reconnu après 1979, et la Chine, reconnaît cette appellation.

Tournoi féminin

Résultats

Médailles 

 = hôte

Jeux asiatiques

Football masculin (1951 - 1998)

Football masculin (2002 - 2014)

Football féminin (1990 - 2014)

Références 
RSSSF archive

Football aux Jeux asiatiques